Ива́н Ива́нович Костю́шко (31 июля 1919, околица Букорево, Витебская область, БССР — 3 марта 2018) — советский и российский -славист, доктор исторических наук, профессор, первый главный редактор журнала «Советское славяноведение».

Биография 
Родился в околице Букорево Кохановского района Витебской области (Белорусская ССР). В 1936 году окончил минскую школу. С 1938 по 1941 годы учился в Московском историко-архивном институте, однако учёбу прервала война. С 1941 года служил военным медиком (в РККА и в Войске Польском). В 1943 году был награждён медалью «За боевые заслуги», а в 1945 году получил медали «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». Также является кавалером орденов Отечественной войны I степени, Дружбы народов и серебряного «Креста заслуги» (ПНР). В 1946 году был демобилизован в звании капитана медицинской службы. В том же году возобновил учёбу в МГИАИ, который окончил в 1947 году.

В 1947—1948 годах работал научным сотрудником Центрального государственного архива Октябрьской революции МВД Белорусской ССР в Минске. С 1949 по 1951 годы учился в аспирантуре Института славяноведения АН СССР; в 1952 году под руководством акад. Б. Д. Грекова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук «Развитие капитализма и кризис феодально-крепостнических отношений в польской деревне (Царство Польское в 30-х — начале 60-х гг. XIX в.». Степень доктора исторических наук И. И. Костюшко получил в 1964 году за монографию «Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском» (издана в 1962 году).

С 1952 по 2009 год являлся научным сотрудником Института славяноведения. Соавтор трёхтомного издания «История Польши» (II и III тома). В 1965 году стал первым главным редактором журнала «Советское славяноведение», проработав в этой должности почти 22 года. В 1970—1988 годах он руководил сектором истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы периода общего кризиса капитализма в Институте славяноведения и балканистики АН СССР. В 2009 году вышел на пенсию.

Научными интересами И. И. Костюшко являлись социально-экономическая и политическая история Польши XIX—XX веков, аграрные реформы в странах Центральной и Восточной Европы Нового и Новейшего времени.

Основные работы

Монографии 
 Костюшко И. И. Аграрная реформа 1848 г. в Австрии. — М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1993. — 238 с.
 Костюшко И. И. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к капитализму: Сравнительный очерк. — М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994. — 144 с.
 Костюшко И. И. Из истории советско-польских отношений. Польское бюро ЦК РКП(б), 1920—1921 гг. — М.: Институт славяноведения РАН, 2005. — 143 с.
 Костюшко И. И. Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском. — М.: Академия наук СССР, 1962. — 494 с.
 Костюшко И. И. Прусская аграрная реформа: к проблеме буржуазной аграрной эволюции прусского типа. — М.: Наука, 1989. — 261 с.

Статьи в журналах 
 Костюшко И. И. Боевые традиции народного Войска Польского // Советское славяноведение. — 1973. — № 5.
 Костюшко И. И. Выкуп и регуляция феодальных повинностей в силезии по законам от 2 марта 1850 года // Советское славяноведение. — 1980. — № 6. — С. 31-50.
 Костюшко И. И. IX Международный съезд славистов // Советское славяноведение. — 1984. — № 2. — С. 5-8.
 Костюшко И. И. Деятельность КПСС и ПОРП по укреплению советско-польской дружбы // Советское славяноведение. — 1983. — № 2. — С. 10-16.
 Костюшко И. И. Долгосрочная программа развития экономического и научно-технического сотрудничества между СССР и ПНР на период до 2000 года // Советское славяноведение. — 1985. — № 3. — С. 86-89.
 Костюшко И. И. Историко-славистические исследования в СССР (1971—1978) // Советское славяноведение. — 1979. — № 3. — С. 87-95.
 Костюшко И. И. К вопросу об экономическом сотрудничестве Советского Союза и народной Польши в период войны с фашистскими захватчиками (июль 1944 — май 1945 г.) // Советское славяноведение. — 1974. — № 3. — С. 21-28.
 Костюшко И. И. К вопросу о польских военнопленных 1920 года // Славяноведение. — 2000. — № 3. — С. 42-62.
 Костюшко И. И. К столетию восстания 1963 г. в царстве Польском, Литве, Белоруссии и на Правобережной Украине // Вопросы истории. — 1963. — № 1.
 Костюшко И. И. Обсуждение книги по истории польского народа // Вопросы истории. — 1955. — № 10. — С. 170—174.
 Костюшко И. И. Регуляция и выкуп феодальных повинностей в Силезии // Советское славяноведение. — 1975. — № 6. — С. 45-64.
 Костюшко И. И. Регуляция и выкуп феодальных повинностей в Силезии в 1816—1849 годах // Советское славяноведение. — 1976. — № 5. — С. 37-61.
 Костюшко И. И. Советско-польский договор от 8 апреля 1965 года // Советское славяноведение. — 1972. — № 2. — С. 3-7.
 Костюшко И. И. 40-летие Польской Народной Республики // Советское славяноведение. — 1984. — № 4. — С. 3-12.
 Костюшко И. И. Традиции революционной борьбы КПП и объединение польского рабочего движения // Советское славяноведение. — 1968. — № 6. — С. 18-26.
 Костюшко И. И. Традиции совместной борьбы народов СССР и ПНР за свободу, независимость и социальный прогресс // Советское славяноведение. — 1978. — № 5. — С. 3-8.

Статьи в книгах и сборниках 
 Костюшко И. И. Попытка советской России в 1920 г. разрушить версальскую систему мира // Восточная Европа после Версаля. — СПб.: Алетейя, 2007. — С.163-186.

Доклады 
 Валев Л. Б., Костюшко И. И., Сумарокова М. М. Кризис буржуазной демократии в западных и южных славянских странах (Межвоенный период) // История, культура, этнография и фольклор славянских стран: VIII Международный съезд славистов (Загреб — Любляна, сентябрь 1978 г.). — М.: Наука, 1978. — С. 85-107.
 Гришина Р. П., Костюшко И. И., Сумарокова М. М. Октябрьская революция и политические преобразования в зарубежных славянских странах // История, культура, этнография и фольклор славянских стран: X Международный съезд славистов (София, сентябрь 1988 г.). — М.: Наука, 1988. — С. 3-16.
 Костюшко И. И., Сумарокова М. М. Октябрьская революция и развитие революционной мысли в Польше и Югославии (1917—1923 гг.) // VII Международный съезд славистов (Варшава, август 1973 г.). — М.: Наука, 1973. — С. 5-27.

Примечания

Литература 
 Институт славяноведения и балканистики 1947—1977 (справочно-информационный обзор). — М.: Наука, 1977. — 116 с.
 Костюшко Иван Иванович (1919) // Историки-слависты СССР: Биобиблиографический словарь-справочник / отв. ред. В. А. Дьяков.. — М.: Наука, 1981. — С. 94.
 Зеленин В. В. Иван Иванович Костюшко // Славяноведение. — 1989. — №. 4. — С. 126—127.
 Институт славяноведения и балканистики 50 лет / Отв. ред. М. А. Робинсон. — М.: Индрик, 1996. — 424 с.
 Как это было… Воспоминания сотрудников Института славяноведения. — М.: Институт славяноведения РАН, 2007. — 280 с.
 Стыкалин А. С. К юбилею Ивана Ивановича Костюшко // Славяноведение. — 2004. — № 4. — С. 120—121.
 Серапионова Е. П. К 90-летию Ивана Ивановича Костюшко // Славяноведение. — 2009. — № 4. — С. 137—138.
 STUDIA SLAVICA — POLONICA (К 90-летию И. И. Костюшко). М., 2009.

Ссылки 
 Биография на сайте Института славяноведения

Историки по алфавиту
Историки СССР
Историки России
Медики Великой Отечественной войны
Выпускники МГИАИ
Сотрудники Института славяноведения РАН
Полонисты России
Полонисты СССР
Главные редакторы журнала «Славяноведение»